Olaf Poulsen er navnet på flere personer:

 Olaf Poulsen (skuespiller) (1849-1923) – dansk skuespiller
 Olaf Poulsen (direktør) (født 1933) – dansk erhvervsleder
 Olaf Klitgaard Poulsen (1914-2007) - dansk roer
 Olaf Poulsen (idrætsleder) (1920-2008) – norsk idrætsleder